или Асахи-Таке — вулкан на японском острове Хоккайдо. Является частью национального парка Тайсецудзан и популярным туристическим объектом.

Асахи — самая высокая гора Хоккайдо, его высота составляет 2291 м. В настоящее время вулкан является слабо активным — последнее извержение произошло в 1739 году. Однако на его склонах продолжается активное выделение горячих газов.

Примечания

Ссылки 
 
 Volcano Live — John Search
 Volcano World — Oregon State University
  Peakbagger.com

Вулканы Японии
Стратовулканы
Активные вулканы